L'A2 Ethniki 2011-2012 è stata la 51ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 26ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
A2 Basket League 2011-2012